Petri Pasanen (Lahti, 1980. szeptember 24.) finn válogatott labdarúgó, aki korábban a Werder Bremen játékosa volt 7 szezonon keresztül.

Pályafutása

Klub 
1996-ban mutatkozott be a finn élvonalban, 15 éves korában az FC Lahti felnőttjei között. Ez időben kétszer is rövid időre kölcsönbe került a Hämeenlinnaba. 1998-ban őt választották meg hazájában a legtehetségesebb fiataljának. 2000-ben, 19 évesen elhagyta Finnországot. Az Ajax 500 000 fontot fizetett érte, első szezonjában alapember volt. 2001 augusztusában eltörte a lábát és csak 2003-ra, a bajnokok ligája menetelés tavaszára tért vissza, de a következő szezonban elvesztette a helyét a csapatban az ifjú tehetség, John Heitinga miatt.

A holland klub kölcsönadta őt Angliába, a Portsmouth együttesébe, ahol hamar beverekedte magát a kezdőbe. Mivel a szezon végén lejárt szerződése, francia, angol és spanyol klubok tárgyaltak vele, de ő a német bajnokcsapat ajánlatát fogadta el, a Werder Bremenhez igazolt. 2008-ban megválasztották Az év finn labdarúgójának. 2009-ben az UEFA-kupában döntőt játszottak az ukrán Sahtar Doneck ellen, de 2–1-re elvesztették. 2011-ben tárgyalásokat folytatott a klubbal a szerződés megújításáról. A tárgyalást kisebb-nagyobb problémák hátráltatták, de folytatták. Június 16-án bejelentették, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést. Aláírt az osztrák Red Bull Salzburg klubjába, ahol bajnokságot és kupát nyert, majd elhagyta a klubot. 2012 és 2014 között a dán Aarhus GF játékosa volt, ahol 44 bajnoki mérkőzésen 2 gólt szerzett. 2014 májusában visszatért az FC Lahti csapatához, ahova 2016-os szezon végéig írt alá. 2015. szeptember 29-én bejelentette, hogy a szerződés lejártakor hivatalosan is visszavonul az aktív labdarúgástól.

Válogatott 
2000. november 15-én debütált az ír labdarúgó-válogatott ellen. 2002. május 22-én megszerezte első és egyetlen gólját a válogatottban a litván labdarúgó-válogatott ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen. Két mérkőzésen szerepelt a finn futsalválogatottban.

Statisztika

Klub 
2015. október 25-i állapotnak megfelelően.

Válogatott 
2013. november 16-i állapotnak megfelelően.

Válogatott góljai

Sikerei, díjai

Klub 
Ajax
Holland bajnokág
Bajnok: 2001–02
Ezüstérmes: 2002–03

Holland kupa
Győztes: 2001–02

Holland szuperkupa
Győztes: 2002

Werder Bremen
Német bajnokág
Ezüstérmes: 2005–06, 2007–08

Német ligakupa
Győztes: 2006
Döntős: 2004

Német kupa
Győztes: 2008–09
Döntős: 2009–10

UEFA-kupa
Döntős: 2008–09

Red Bull Salzburg
Osztrák bajnokság
Bajnok: 2011–12

Osztrák kupa
Győztes: 2011–12

Válogatott 
Finnország
Balti kupa
Döntős: 2012

Egyéni 
Az év finn ifjúsági labdarúgója: 1998
Az év finn labdarúgója: 2008

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Petri Pasanen adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 
 
 
 

Finn labdarúgók
1980-ban született személyek
Labdarúgóhátvédek
Az FC Lahti labdarúgói
Az Ajax labdarúgói
A Portsmouth labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
Az AaB labdarúgói
Élő személyek